Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Cyril Suk e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Mark Keil e Peter Nyborg 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (campioni)
 Rick Leach /  Scott Melville (semifinali)

 David Adams /  Byron Black (primo turno)
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1995
ATP Tour 1995